Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 326 dans le monde.

 Route fédérale 326 en Allemagne
 Route 326 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 326 en France